Twaróg, ser biały – produkt wytwarzany z mleka, zaliczany do serów świeżych, o białej barwie i grudkowatej bądź kremowej konsystencji, zależnej od zawartości tłuszczu w mleku

Biografie osób w Wikipedii 
 Bolesław Twaróg (ur. 1948) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm X i I kadencji
 Józef Twaróg (1889–1940) – nadkomisarz Policji Państwowej, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej
 Małgorzata Twaróg, z domu Krawczyk (ur. 1958) – polska koszykarka, multimedalistka mistrzostw Polski
 Mirosław Twaróg (ur. 1944) – dziennikarz i pedagog, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, redaktor naczelny Pod Wiatr

Zobacz też 
 Twarogi (strona ujednoznaczniająca)